Ringing Gingle Bells fue el álbum de Navidad del grupo femenino surcoreano Chakra. El sencillo del álbum fue "Lonely Christmas", con un videoclip que lo acompaña. El álbum vendió acerca de 100 000 copias.

Lista de canciones 
 «Lonely Christmas»
 «Syangjerie Naerin Chukbok» (샹제리에 내린 축복)
 «Rudolph Saseumko» (루돌프 사슴코)
 «Goyohan Bam» (고요한 밤)
 «Christmas Sirijeu» (시리즈)
 «Santa Claus Is Coming to Town»
 «Chakra X-mas»
 «Amazing Grace»
 «Feliz Navidad»
 «Seokbyeorui Jeong» (석별의 정)
 «Dwitbukchineun Sonyeon» (뒷북치는 소년)
 «Hey U» (Remix) (리믹스)
 «Yeonjugok» (연주곡)

Álbumes de Chakra
Álbumes de 2000